Raab är ett efternamn av tyskt ursprung, sedan länge etablerat i Sverige. Det är också ett tyskt geografiskt namn som förekommer i Österrike och Ungern. Den 31 december 2014 var 110 personer med efternamnet Raab bosatta i Sverige. I Tyskland uppskattas med stor osäkerhet antalet bärare av namnet till 15986 personer.

Personer med efternamnet Raab
 Adam Christian Raab (1801−1872), friherre, militär och politiker
 Adam Johan Raab (1703−1776), landshövding
 Arthur Raab (1908–1987), friherre och militär
 Axel Raab (1835−1871), konstnär
 Axel Arvid Raab (1793–1836), officer
 Carl Raab, flera personer
 Carl Raab (militär) (1659−1724), kommendör och sjöhjälte
 Carl Raab (politiker) (1815−1902), kammarherre och riksdagsman
 Carl Michael Raab (född 1962), arkivarie och biträdande statsheraldiker
 Chris Raab (född 1980), amerikansk skådespelare
 Claes Jacob Raab (1747–1804), friherre, militär och landshövding 
 Dominic Raab (född 1974), brittisk konservativ politiker, utrikesminister
 Edvard Raab (1841−1901), friherre, rådman och polismästare
 Erik Raab (1907−1993), friherre och officer i flygvapnet
 Georg Martin Ignaz Raab (1821–1885), österrikisk konstnär
 Gustaf Raab (1844−1914), friherre, officer och socialpolitiker
 Hugo Raab (1831−1881), friherre och officer (generalmajor)
 Johann Leonhard Raab (1825–1899), tysk grafiker
 Julius Raab (1891−1964), österrikisk politiker, förbundskansler 1953 1961
 Margareta Raab (född 1965), organist och körledare
 Stefan Raab (född 1966), tysk musiker, komiker och programledare

Källor

Svenska efternamn
Tyska efternamn